Cet article présente les personnages de GetBackers.

A

Kurodo Akabane 
, surnommé Docteur Jackal, est à la base un transporteur, sans doute l'un des meilleurs mais aussi des plus détestés du milieu. Il est cruel et ne travaille que dans l'espoir de tuer, son passe-temps favori.

Il est toujours vêtu d'un costume noir, de gants en caoutchouc et d'un chapeau. Il se bat à l'aide de scalpels qui apparaissent dans sa main. En fait ceux-ci sont cachés à l'intérieur de son corps. Après que Ginji a trouvé la faille en magnétisant son corps et en attirant les scalpels hors du corps de Jackal, ce dernier utilise des armes en titane, métal insensible au magnétisme.

Son sang a la propriété de transformer n'importe quoi en arme. Il peut également solidifier son propre sang pour former la Bloody Sword, une épée rouge qu'il utilisa plus d'une fois contre nos héros, ou la Bloody Cross, un shuriken rouge vif dont le premier à en souffrir sera Kagami Kyoji durant la bataille du Mugenjo.

Il estime énormément Ban et Ginji et n'a de cesse de les affronter pour pouvoir lui-même découvrir les limites de sa puissance.

Il était auparavant chirurgien de guerre. Après avoir échoué à sauver la vie d'un enfant, il en a déduit que sa destinée était de tuer et non de soigner.

Ginji Amano 
 est un jeune homme de  aux cheveux blonds qui fait partie du duo des récupérateurs avec son ami Ban, il peut produire de l'électricité grâce aux cellules de son corps à la manière d'une anguille électrique.

Il porte ses cheveux coiffés en brosse. Ses vêtements se constituent d'un short brun, d'une veste verte, d'un t-shirt blanc et de deux accessoires de combats. Ces deux accessoires sont une ceinture métallique étirable qu'il utilise pour appliquer le même principe qu'un taser en combat semi-rapproché et de deux gants renforcés d'un métal solide (et pour cause, il les utilise en général pour parer les scalpels d'Akabane).

Ginji a grandi dans les bas fonds de Shinjuku, le Mugenjo, où il devient le chef des Volts, un groupe de jeunes délinquants au sein duquel il est appelé l'empereur de la foudre. Il règne ainsi sur le Mugenjo avec ses quatre généraux : Kazuki, Shido, Makubex et Masaki. Son règne fut considéré après son départ comme l'âge d'or du Mugenjo.

L'empereur de la foudre est en fait une métamorphose de Ginji, il devient alors une machine à tuer incontrôlable sans sentiments mais disposant d'une puissance énorme. Dans le Mugenjo, il arrive à produire plus de , appeler la foudre et même à créer du plasma.

La première manifestation de L'empereur de la foudre eut lieu durant la jeunesse de Ginji. Son bloc fut attaqué par une trentaine d'hommes de la Ligne de ceinture. Acculé par les brutes avec son ami Shu, Ginji devint L'empereur de la foudre sous les yeux de son tuteur, Teshimine, et tua ses agresseurs en un instant. Shu fut son seul ami d'enfance à survivre à cet épisode qui marqua profondément l'âme de Ginji.

C

Clayman 

Clayman est une artiste, faussaire et voleuse d'œuvres d'art. Elle fait face aux GetBackers engagés pour retrouver des tableaux inestimables volés par elle. Ils s'associent finalement à elle lorsqu'elle leur prouve que leur employeur est un arnaqueur et qu'il a eu recours à ses services pour fabriquer des œuvres supposées perdues de grands maîtres et les faire disparaitre avant expertise pour collecter une prime d'assurance astronomique (tels le « treizième tournesol » de Van Gogh). La supercherie découverte, elle leur révèle que sa défunte mère est une medium et que les tableaux ont été peints par elle-même, alors qu'elle était possédée par l'esprit des peintres. Ces tableaux sont donc des vrais, mais ne seront reconnus que dans plusieurs siècles.

Elle les engage par la suite pour faire disparaitre les bras retrouvés de la Venus de Milo, afin d'éviter que leur révélation ne fasse disparaitre la fascination du monde pour cette sculpture.

Comme son nom l'indique, elle maîtrise parfaitement l'argile et peut créer des poupées grandeur nature très ressemblantes de n'importe qui.

D

Der Kaiser 
Il est le père de Ban et règne sur la beltline du Mugenjo. Il était membre de la première génération des GetBackers avec Pore.
Initialement présenté comme un adversaire pour son fils, il cherche en fait à le tester : Il s'est aventuré originellement dans le Mugenjo pour débarrasser sa lignée de l'influence d'Asclépios. Ayant échoué et perdu la vie dans son entreprise, il décide de rester dans un état ni vivant ni mort pour préparer son fils à réussir là où il a échoué. Pour ce faire il le force à combattre sans utiliser le pouvoir d'Asclépios. Ban réussit son test et son spectre disparaît, certain de la réussite de son fils.
C'est l'un des personnages les plus puissants du manga : il est aussi rapide que Pore et plus fort physiquement que son fils. Il peut également créer des illusions et dispose d'autres pouvoirs magiques à l'exception notable du Jagan. Il est également doté d'une volonté exceptionnelle, au point de parvenir à maintenir une forme d'existence après sa mort physique.

E

Haruki Emishi 
, surnommé Le joker de l'hémoglobine, se bat à l'aide d'un fouet. Il est l'un des derniers descendants du peuple de Loulan. C'est un grand ami de Shido qu'il essaye sans cesse de faire rire même si tout le monde ne rigole pas vraiment. Plus tard, Emishi rencontrera Natsuki Amon, qui a le pouvoir de contrôler le chakra de la mort. Pour sauver Shido, Amon se sacrifiera en lui donnant Kimera. Sa mort laissa un grand vide chez Emishi, qui ne cessera plus de penser a lui.

F

Kazuki Fucho-In 
 est un descendant de la lignée des Fucho-in. Il se rendit dans le Mugenjo où il fonda un clan, Fuga, dont il était le chef, plus tard il rejoindra les rangs de Ginji Amano, l'empereur de la foudre, en tant qu'un des 4 généraux des Volts. Il avait notamment essayé d'atteindre Babylon City, le sommet du Mugenjo mais fut stoppé dès la ligne de ceinture où les adversaires étaient déjà trop forts pour lui. Il se bat en utilisant l'art de sa lignée, c’est-à-dire l'utilisation de fils (techniques de tissage). Ce sont en fait des cordes de Koto, d'où son surnom : Kazuki "le tisseur" . Son seul véritable ami fut Jubei Kakei avec qui il partagea sa jeunesse. On le prend très souvent pour une femme. L'auteur le définit comme un personnage charismatique, fier, possédant un caractère exceptionnellement doux et pacifique.

Takuma Fudo 
Takuma Fudo est un allié de Makubex. Il n'a cependant que peu de loyauté envers lui et ne souhaite que combattre face à Ban. Ce dernier lui a arraché un bras lors d'un combat auparavant, et depuis lors Fudo lui voue une haine viscérale et souhaite le détruire de la façon la plus atroce possible. C'est un combattant très puissant, du niveau de Ban, et disposant du pouvoir dit "d'omniscience". Il peut en effet voir jusqu'à 3 secondes du futur et s'en sert pour anticiper les coups de ses adversaires. Il est cependant battu par Ban et achevé par Shido.

Shido Fuyuki 
 est un Maryudo, un descendant du peuple des forêts. Ce qui lui confère le pouvoir de se faire obéir des animaux et même d'en acquérir certaines caractéristiques. C'est un ancien général des Volts et il en veut à Ginji pour avoir quitté le Mugenjo.

Après sa première apparition, il rencontre Madoka, une jeune violoniste aveugle et se mettra en couple avec elle, ce qui fait de lui le seul personnage masculin à avoir une petite amie.

Après son affrontement avec Ban, il entame une carrière de récupérateur tout en évitant de mystérieux ennemis qui sont à ses trousses appelés les Kiryudo, les maîtres des insectes.

Ban insinue que Heaven lui donne du travail car il est membré comme un cheval.

H

Heaven 
 tient le rôle d'entremetteuse. Son travail consiste à trouver des missions pour les récupérateurs. Sa poitrine opulente, ses décolletés plongeants et de manière générale son physique de rêve l'aide beaucoup dans ses démarches mais il vaut mieux éviter de la prendre pour une bimbo sans cervelle.

K

Jubei Kakei 
Jubei Kakei est le descendant de la lignée des Kakei, acupuncteurs de très grand talent et est, à ce titre, destiné à devenir le médecin de Kazuki Fucho-in, la lignée des Fucho-In et celle des Kakei étant liées et complémentaires.

Il a suivi Kazuki lors de sa fuite au Mugenjo et a pour mission (qu'il a décidé lui-même depuis l'enfance) de le protéger à n'importe quel prix. Il se comporte donc en samouraï suivant son seigneur. Il est d'ailleurs presque aussi fort que lui. Lors de la guerre du Mugenjo, il se rangera du côté de Makubex et perdra la vue durant la lutte, après avoir tenté de se suicider pour expier sa faute envers Kazuki.

Il se bat avec des dards et peut recourir à des dards noirs magnétiques qu'il dirige avec un aimant en cas de grave nécessité (bien que ce soit une arme à double tranchant : en effet, pour contrôler ces dards, il doit créer un champ magnétique intense qui endommage son organisme).

Il essaye désespérément de devenir comique, Makubex lui ayant fait remarquer qu'il n'avait aucun humour.

Himiko Kudo 
 possède du sang de sorcière dans les veines et sait que Ban a tué son frère, mais elle est très loin de se douter pourquoi. Surnommée Lady Poison ou La sorcière aux 7 fragrances car elle utilise des parfums et en apporte toujours 7 avec elle alors qu'elle en possède beaucoup plus (plus d'un millier). Elle possède un système respiratoire qui sélectionne ce qu'elle doit respirer et qui l'empêche de respirer ses propres parfums.

Elle est une Voodoo Child, mais Ban est le seul à savoir de quoi il s'agit.

Liste des parfums de Himiko
 Parfum pyrogène : Il brûle ce qu'il touche. Himiko peut aussi inhaler ce parfum pour cracher des flammes sur ses adversaires.
 Parfum ensorceleur : Il émane de son corps et lui permet de se faire obéir par n'importe quel homme.
 Parfum de filature : Permet de répandre une odeur sucrée détectable uniquement par certaines personnes.
 Parfum de corrosion : Permet de ramollir ou pourrir toute substance.
 Parfum de rétrogradation : Permet de faire subir une rétrogradation dans l'évolution à quiconque le respire.
 Parfum d'accélération : Une seule aspiration permet de doubler la vitesse de celui qui l'a respiré. Une deuxième inspiration permet de la tripler mais c'est dangereux pour son organisme.
 Parfum d'amnésie : Permet de faire oublier des souvenirs.
 Parfum d'antidote : Annule les effets de tout autre parfum.
 Parfum d'ignition : Elle ne peut pas l'utiliser en théorie, ce parfum est l'équivalent puissance  du parfum pyrogène et seul son frère était en mesure de l'utiliser.

Yamato Kudo 
Yamato Kudo est le frère disparu de Himiko Kudo alias Lady Poison. Il a recueilli Himiko étant enfant et ne sont pas frère et sœur de sang, de même il a recueilli Ban Mido. Tous deux sont des Voodoo children, des sorciers dont on a stoppé l'évolution des pouvoirs. Ils sont donc tous deux frappés d'une malédiction apparaissant à  pour les hommes et  pour les femmes. Le jour de ses , son double est apparu devant lui et toute blessure infligée à ce double affectait Yamato. Il a donc obligé Ban à le tuer et lui a fait promettre de veiller sur Himiko tout en lui cachant sa condition de Voodoo Child jusqu'au dernier moment (Himiko a  au moment de l'histoire).

Il se battait avec des parfums, notamment accélération (son favori) et Ignition (qu'Himiko ne peut pas utiliser).

L

Lucifer 

De son vrai nom Pierre de Medici, c'est un sorcier et un ancien disciple de la grand-mère de Ban. Il a acquis un jeu de cartes très spécial nommé "la main de dieu" permettant d'influer sur plusieurs dimensions. Il souhaite s'en servir pour créer un « paradis » et revoir sa fille décédée lors d'un sacrifice rituel. Il s'associe à Brain Trust et se voit confier la tâche d'éliminer les GetBackers aidé par quatre archanges, quatre adolescents ayant tous connus de graves traumatismes. Il échoue, et est tué par Akabane en représailles.

M

Makubex 
 a  et faisait partie des 4 généraux des Volts, bien qu'il n'ait aucun talent de combattant c'est un véritable génie de l'informatique qui s'est occupé des bas fonds du Mugenjo après le départ de ses congénères et de Ginji.

Il est persuadé que tout le scénario du Mugenjo est écrit à l'avance et se base sur la théorie du chaos pour prouver ses dires. Cependant ses calculs ne fonctionnent pas avec Ginji qui est le chaos à l'état pur selon lui.

Il a été recueilli bébé dans le Mugenjo par Gen, le grand-père de Ren. Sur son berceau ne figurait que son nom de famille : Makube. En grandissant son intelligence inspira la crainte de tous et on ajouta le symbole de l'inconnu la lettre "x" à son nom.

Frères Manji 
Les frères Manji sont une famille visiblement très nombreuse d'intercepteurs sans grand talent. Ils apparaissent lors de plusieurs missions des héros mais se font systématiquement massacrer en un clin d'œil (voire trancher quand ils tentent de s'en prendre à Akabane).

Ban Midô 
 a  et est du signe astrologique de l'Ophiuchus selon le zodiaque à 13 signes. Ses deux atouts principaux sont une force de poigne colossale  de pression appelée Snake Bite et le Jagan, le pouvoir de provoquer des illusions durant une minute à quiconque croise son regard. D'où son expression favorite : « une minute pile ! ». Il ne peut utiliser ce pouvoir que 3 fois par jour et jamais sur la même personne dans la même journée. Il est extrêmement rapide et dispose de puissantes techniques: le Hit and Away, une attaque invisible à l'œil nu consistant à frapper avant de revenir à sa position initiale, qui reste une technique d'impact plus psychologique que létale, et le Snake Bite empoisonné, une version plus puissante du Snake Bite qu'il invoque en récitant une incantation.

Il doit son nom à Pore, à qui il a donné un coup de pied alors que celui-ci le tenait dans ses bras quand il était bébé (du mot Yaban signifiant "sauvage").

Il s'habille toujours avec une chemise blanche et un pantalon noir. Il porte des cheveux bruns en brosse encore plus impressionnants que ceux de Ginji. Ses autres accessoires favoris sont des lunettes violettes et, comme tout bon fumeur invétéré, des cigarettes Marlboro. Il possède aussi une voiture qui est une Subaru 360.

Pour la plupart des gens le connaissant, c'est un bon à rien. Pourtant il est très intelligent et particulièrement cultivé. C'est notamment un excellent joueur de violon et un grand connaisseur d'œuvres d'art.

Il est à moitié allemand et sa grand-mère était l'une des dernières sorcières d'Europe. Il a été élevé par Maria Noches qui lui a appris tout se qu'elle savait. Il a rencontré son partenaire Ginji Amano en le défiant dans son domaine, le Mugenjo.

Il est empli de mystères et personne ne sait ce qu'il a réellement derrière la tête, Ban se considère lui-même comme l'homme le plus fort du monde (il se surnomme lui-même "L'Invincible Ban").

Natsumi Mizuki 
 a  et est serveuse au café Honky Tonk. Son patron est Wang Pore. Elle semble particulièrement apprécier Ginji.

N

Maria Noches 
Maria est une sorcière, ancienne assistante de la grand-mère de Ban, lequel la surnomme en permanence "la vieille". Elle a l'apparence d'une splendide jeune femme dans la vingtaine mais est en réalité âgée de . Elle est l'une des rares personnes à comprendre les doutes et les souffrances de Ban, qu'elle a élevé, mais ne perd jamais une occasion de se moquer de lui.

W

Paul Wang 
 est le patron du Honky Tonk, café du quartier de Shinjuku à Tokyo. Ban et Ginji ont d'ailleurs une très grosse ardoise chez lui (plus d'un million de yens). C'est un personnage ambigu car il a l'air lâche mais semble connaître les moindres détails de ce qui se passe dans le quartier. C'est lui qui a inspiré à Ban et Ginji leur vocation de Get Backers.

Il était lui-même auparavant un Get Backers et faisait équipe avec le père de Ban. Il était surnommé « La tornade » car il possédait une vitesse incroyable.

Voir aussi

Sources

Articles connexes 
 GetBackers, le manga
 GetBackers, l'anime

GetBackers
GetBackers